Osoby noszące nazwisko Foucher:
 Alfred Charles Auguste Foucher (1865–1952) – francuski archeolog
 André Foucher (ur. 1933) – francuski kolarz szosowy
 Armand Foucher (1898–1976) – biznesmen i lokalny polityk w Quebec
 Louis-Charles Foucher (1760–1829) – polityk w Quebec
 Simon Foucher (1644–1696) – francuski filozof

Zobacz też 
 Fouché